One Love ( "un (unico) amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 One Love – film del 2003 diretto da Rick Elgood e Don Letts

Musica 
 One Love – canzone di Bob Marley
 One Love – singolo degli Stone Roses del 1990
 One Love – traccia dell'album Blue Lines dei Massive Attack del 1991
 One Love – album del Dr. Alban del 1992
 One Love – singolo del Dr. Alban del 1992, dall'album omonimo
 One Love – singolo dei The Prodigy del 1993, dall'album Music for the Jilted Generation
 One Love – singolo di Nas del 1995, dall'album Illmatic
 One Love – album dei Glay del 2001
 One Love – album dei Blue del 2002
 One Love – singolo dei Blue del 2002, dall'album omonimo
 One Love – album dei New Edition del 2004
 One Love – singolo degli Arashi del 2008
 One Love – album di David Guetta del 2009
 One Love – singolo di David Guetta del 2009